Rocar Bukarest steht für:

 Rocar, rumänischer Nutzfahrzeughersteller
 AS Rocar Bukarest, rumänischer Fußballverein